Escalloniales es un orden de angiospermas eudicotiledóneas que se ubica dentro del clado de las campanúlidas. Incluye una sola familia, las escaloniáceas, que agrupa nueve géneros y unas 130 especies.

Filogenia 
El cladograma que sintetiza las relaciones de Escalloniales con otros órdenes de las astéridas se muestra a continuación.

Referencias 

Escalloniales